Провиденсија дел Норте има више значења:

 Провиденсија дел Норте (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Провиденсија дел Норте, Ла Провиденсија (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику